Ел Ганчо има више значења:

 Ел Ганчо (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ганчо, Ла Манга (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику